Hugo V van Lusignan, heer van Lusignan (1025-1060)
 Hugo V van Este, graaf van Maine (1069-1093)
 Hugo V van Châteaudun, burggraaf van Châteaudun (1180-1191)
 Hugo V van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol (1226-1248)
 Hugo V van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1306-1315)